Le mot volet peut signifier :

 de façon générale, un volet est une partie d'un ensemble abstrait, s'articulant à d'autres éléments du même ensemble.
 un volet, un élément de construction.
 au cinéma, un volet est un mode de transition.
 en aéronautique, un volet hypersustentateur est un dispositif de l'aile qui augmente sa portance.
 Partie ayant son unité, sa cohésion, et venant s'articuler à d'autres dans un ensemble plus vaste : Une politique sociale en trois volets.

Homonymie